Billao kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Billao (ö), Baskien, Bizkaia, 
 Billao (udde), Baskien, Bizkaia, 

Robotskapade Spanienförgreningar